Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier I, se dispute du 5 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Arendt et Ai Sugiyama.

Faits marquants 
 L'épreuve de simple voit s'imposer Serena Williams, tombeuse de la tenante du titre Lindsay Davenport en quarts de finale puis de sa sœur aînée Venus en demi-finale, qui a déclaré forfait. À la conclusion, elle dispose en trois sets de Kim Clijsters, enregistrant là son deuxième succès dans cette compétition, après celui de 1999.
 Depuis cette année 2001, les sœurs Venus et Serena Williams boycottent le tournoi. En effet, le public, persuadé que leur père Richard avait décidé à l'avance du sort de la demi-finale opposant les deux sœurs, a hué Serena Williams durant toute la finale et encouragé son adversaire, Kim Clijsters. Richard Williams avait alors qualifié le public de "raciste".
 Monica Seles est éliminée dès le  par l'Italienne Tathiana Garbin.
 Nicole Arendt et Ai Sugiyama, les favorites, remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2001)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Indian Wells
Sport en Californie en 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Sport en mars 2001